Toponímia:
 el Racó d'Ademús, comarca del País Valencià
 Racó de Sant Bonaventura - els Canalons, paratge natural del municipi d'Alcoi
 El Racó de Can Fabes, restaurant a Sant Celoni (Vallès Oriental)
 Racó del Berenguer paratge de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Racó de Carlos paratge de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Racó de la Creu torrent de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Racó del Forn cap de vall de Monistrol de Calders (Moianès)
 Racó del Frare (Sant Mateu), paratge natural municipal del municipi de Sant Mateu (Baix Maestrat)
 Lo Racó de Miquel partida rural de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Racó de Miravet indret de Tremp (Pallars Jussà)
 Racó del Pou, paratge de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Racó del Rovell cap de vall de Monistrol de Calders (Moianès)
 Racó del Trull, cap de vall de Monistrol de Calders (Moianès)
 Barranc del Racó, curs d'aigua de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Coma del Racó, coma de Fontpedrosa (comarca del Conflent)
 Pic del Racó, muntanya de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Platja del Racó de l'Albir, platja de grava del municipi de l'Alfàs del Pi (Marina Baixa, País Valencià)
 Roca del Racó de l'Ós muntanya de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Muntanya de Can Mata del Racó serra de Subirats (Alt Penedès)
 Entitats de població:
 Racó de Bonança  o Rincón de Bonanza , entitat local menor d'Oriola (Baix Segura)
 El Racó (Begur), entitat de població del municipi de Begur (Baix Empordà)
 El Racó (Odèn), entitat de població del municipi d'Odèn (Solsonès)
 El Racó del Bosc (Riells del Fai), urbanització a cavall dels municipis de Bigues i Riells i Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Can Solà del Racó, nucli del municipi de Matadepera (Vallès Occidental)
 Sant Feliu del Racó, entitat de població del municipi de Castellar del Vallès
 Edificis:
 El Racó (Gelida), masia al nucli de Gelida (l'Alt Penedès)
 El Racó (Sant Pere de Ribes), masia sobre la carretera de Vilafranca, al nord del nucli de Ribes (al Garraf)
 Sant Cugat del Racó, església romànica del  a Navàs
 Mas el Racó (Gallifa), al Vallès Occidental.
 El Pujol del Racó, masia del poble de la Pedra a la Vall de Lord (Solsonès) 
 Didàctica: Treball per racons, forma d'organització d'espais didàctics infantils
 Llocs web:
 Racó Català, portal d'Internet d'orientació independentista catalana no associat a cap partit polític
 RACO o Revistes Catalanes amb Accés Obert, repositori des del que es poden consultar articles de diverses revistes
 Miscel·lània:
 El racó dels nens, suite per a piano solo del compositor francès Claude Debussy
 Jordi des Racó, pseudònim usat per l'escriptor mallorquí Antoni Maria Alcover

 El Racó (Castellar del Vallès),